Me and You – singolo di Alexia del 1995
Me and You – album di Kenny Chesney del 1996
Me and You – singolo di Cold Hart e Lil Peep del 2020